Головня́ — многозначный термин.

Фамилия 
Головня́ — древнерусская и литовская фамилия.

 Головни (княжеский род) — княжеский род в Великом княжестве Литовском.
 Головни (дворянский род) — дворянские роды в ВКЛ, после и в Российской Империи.

Известные носители 
 
 Головня, Анатолий Дмитриевич (1900—1982) — советский оператор, теоретик кино, педагог.
 Головня, Борис Владимирович (род. 1933) — советский и российский кинооператор и режиссёр-документалист.
 Головня, Вадим Анатольевич (род. 1964) — российский писатель, художник, сценарист, режиссёр, продюсер.
 Головня, Валентин Владимирович (1895—1965) — русский советский историк театра.
 Головня, Владимир Николаевич (1909—1983) — советский кинооператор, организатор кинопроизводства.
 Головня, Генрих Вячеславович (1913 — ?) — советский футболист.
 Головня, Евгения Викторовна (1949—2016) — советский, затем российский кинорежиссёр и сценарист, продюсер, педагог.
 Головня, Леонид Евгеньевич (1939—2012) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Головня, Майя Александровна (1926—2017) — советская эстрадная певица (меццо-сопрано).
 Головня, Михаил Михайлович (1908—1974) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации.
 Головня, Никита Семёнович (1913—1942) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант.
 Головня, Николай Михайлович (1951—2013) — советский и российский гитарист, педагог.
 Головня, Сергей Николаевич (род. 1980) — российский саксофонист.
 Головня, Шимон (род. 1976) — польский журналист, писатель, публицист, телеведущий.

Другие значения 
 Головня — болезнь растений, вызываемая базидиальным грибом Ustilago tritici и некоторыми другими головнёвыми грибами. 
 Головня — озеро в Витебской области Белоруссии.

Примечания